Regierung Branting steht für folgende Regierungen in Schweden:

 Regierung Branting I (1920)
 Regierung Branting II (1921–1923)
 Regierung Branting III (1924/25)